Эрвин Аксер (; 1 января 1917, Вена — 5 августа 2012, Варшава) — польский театральный режиссёр и педагог.

Биография 
Эрвин Аксер родился в состоятельной еврейской семье в Вене. Его отец, Мауриций (Мориц Йоахим) Аксер (1886, Пшемысль — 1942, Львов), был влиятельным адвокатом и правоведом; мать, Эрнестина Фридерика Шустер (1894, Коломыя — 1982, Варшава), домохозяйкой. Старший брат Мауриция Аксера — швейцарский математик  (ум. 1949), автор теоремы Аксера (1910). Племянник Оттона Аксера (1906—1983), живописца, графика и театрального художника.

После воссоединения Польши семья поселилась во Львове. В 1939 году Эрвин Аксер окончил Государственный институт театрального искусства в Варшаве, где учился у Л. Шиллера.

В качестве режиссёра дебютировал в 1938 году на сцене Варшавского национального театра, поставив пьесу Юджина О’Нила «Луна над Карибами».

С 1939 года работал во Львове, в Польском театре, ставил Клоделя, Стриндберга. После ареста и гибели отца в конце 1942 года переселился в Варшаву, участвовал в Варшавском восстании, за что был отправлен в Германию на работу в каменоломнях. После окончания войны вернулся в Польшу и с 1945 по 1949 год был художественным руководителем и главным режиссёром Камерного театра Дома Солдата () в Лодзи.

В 1949 году Камерный театр был переведён из Лодзи в Варшаву и преобразован в Современный театр (), который Аксер возглавлял с момента основания до 1981 года; в 1955—1957 годах возглавлял временно объединённый Современный и Национальный театр. Особое внимание уделял современной польской драматургии, ставил также пьесы Ж. П. Сартра, Ж. Жироду, Т. Уайлдера и других современных драматургов. «Вспулчесны» под руководством Аксера стал одним из лучших драматических театров Польши и прославился далеко за её пределами; на его сцене выступали многие известные актёры, в том числе Анджей Лапицкий и Тадеуш Ломницкий.

C 1962 года Аксер ставил спектакли в Вене, в том числе в Бургтеатре, в Берлине, Гамбурге, Цюрихе и других городах Европы. Российским зрителям был известен прежде всего благодаря спектаклям, поставленным им в Ленинградском Большом драматическом театре: «Карьера Артуро Уи» Б. Брехта, «Два театра» Е. Шанявского и «Наш городок» Т. Уайлдера.

С 1947 года преподавал в Высшей театральной школе в Варшаве (), среди его учеников — Конрад Свинарский.

В 1992—1993 годах был членом Совета по культуре при президенте Республики Польша.

Награждён орденом «Знамя Труда» (1954). Лауреат премии Л. Шиллера (1955) и других премий. Эрвин Аксер скончался 5 августа 2012 года.

Частная жизнь 
Первым браком Эрвин Аксер был женат на Брониславе Кречмар, секретаре редакции журнала «Театр» и дочери театрального режиссёра  (1902—1985); сын от этого брака — Ежи Аксер (род. 1946), известный филолог-классик. Вторая жена — актриса Зофья Мрозовска (1922—1983); от этого брака также имеет сына — американского социолога Анджея Аксера ().

Творчество 
Художественный руководитель Большого драматического театра Георгий Товстоногов высоко ценил своего польского коллегу прежде всего как режиссёра универсального, которому были равно доступы и условный театр, и театр психологический. «Аксер, — писала в своё время И. Скляревская, — очень тонкий и гибкий художник. Он свободно изменяет свою манеру и режиссёрский метод, исходя из поэтики драматурга… Но ни одна методология не приобретает у него декларативной резкости». Он ставил А. П. Чехова в традициях психологического театра, но, приступая к постановке «Карьеры Артуро Уи» в БДТ, говорил актёрам: «Иначе, чем методом Брехта-режиссёра, нельзя поставить Брехта-драматурга».

Как режиссёр Аксер поощрял актёрскую инициативу; по свидетельству польского критика А. Гроздицкого, о его спектаклях принято было говорить, что в них «вообще не чувствуется режиссёр». Иначе отзывался об Аксере советский критик Б. Зингерман: «Его режиссура — очень чёткая, но не навязчивая и не деспотичная. Актёрам предписан рисунок мизансцен, ритм действия, общий стиль исполнения, но при этом их воля не насилуется, они не чувствуют над собой чрезмерной опеки».

Избранные постановки в театре 

  — «Луна над Карибами» Ю. О’Нила
  — «Извещение Марии» Поля Клоделя
  — «Стеклянный зверинец» Т. Уильямса
  — «Немцы» Леона Кручковского
  — «Немцы» Л. Кручковского
  — «Кордиан» Ю. Словацкого
  — «Мухи» Ж. П. Сартра
  — «Наш городок» Т. Уайлдера
  — «Первый день свободы» Л. Кручковского
  — «Бидерманн и поджигатели» М. Фриша
  — «Ифигения в Тавриде» И. В. Гёте
  — «Карьера Артуро Уи» Б. Брехта
  — «Свадьба» В. Выспянского
  — «Дядя Ваня» А. П. Чехова
  — «Три сестры» А. П. Чехова
  — «Карьера Артуро Уи» Б. Брехта (Большой драматический театр имени М. Горького)
  — «Танго» С. Мрожека
  — «Дознание» П. Вайса
  — «Два театра» Е. Шанявского (Большой драматический театр имени М.Горького)
  — «Мать» Ст. И. Виткевича
  — «Власть тьмы» Л. Толстого
  — «Макбетт» Э. Ионеско
  — «Лир» Э. Бонда
  — «Конец игры» С. Беккета
  — «Вечеринка для Бориса» Т. Бернхарда
  — «Чайка» А. П. Чехова
  — «Йун Габриель Боркман» Г. Ибсена
  — «Наш городок» Т. Уайлдера (Большой драматический театр имени М.Горького)
  — «Мечтатель» Р. Музиля
  — «Путь в Дамаск» А. Стриндберга
  — «У цели» (Am Ziel) Т. Бернхарда
  — «Лицедей» Т. Бернхарда
  — «Эмигранты» С. Мрожека
  — «И моя борьба» Дж. Табори
  — «Любовь в Крыму» С. Мрожека
  — «У цели» (Am Ziel) Т. Бернхарда
  — «Андрокл и лев» Дж. Б.Шоу
  — «Иванова ночь» А. Стриндберга

Примечания

Ссылки 
 Erwin Axer // Culture , 

Преподаватели театральных вузов Польши
Лауреаты Государственной премии ПНР
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки
Почётные граждане Варшавы
Директора Национального театра (Варшава)